Köprülü (familie) - Albanees adellijk geslacht
 Köprülü Fazıl Ahmet Pasja - grootvizier van het Ottomaanse Rijk, lid van bovenstaand geslacht
 Köpürlü (dorp) - dorp in Turkije